Максимилијан II од Баварске (Минхен, 28. новембар 1811- Минхен, 10. март 1864) је био краљ Баварске. Био је син Лудвига Августа и Терезе од Сакс-Хилдбургхаузена. 

Године 1848. наследио је свога оца Лудвига I, који је због револуције абдицирао с власти. Противио се уједињењу Немачке на челу с Пруском, а залагао се за конфедерацију малих немачких држава, која би била уперена против Пруске.

Породично стабло 

Рођени 1811.
Умрли 1864.
Баварски краљеви
Династија Вителсбах